«Ворошилов» — советский речной сторожевой корабль, оборудованный в начале Отечественной войны из мобилизованного парового колёсного буксира.

История службы 
Паровой колёсный буксир был построен в 1937 году в Киеве на заводе «Ленинская кузня» под названием «Ворошилов», в честь советского военачальника.

С началом войны «Ворошилов» мобилизовали 23 июня 1941 года по предвоенному плану и после 5 июля полностью переоборудовали в военный корабль на заводе им. И. В. Сталина в Киеве.

12 июля «Ворошилов» (в военных документах даётся также и номерное название «СК-6») включён в состав Пинской военной флотилии (ПВФ). Его командиром стал лейтенант Турянский В. П. До 16 июля сторожевик находился в Киеве, а затем он прибыл в Ржищев. До 20 июля корабль проводил ночное патрулирование Днепра на участке Ржищев - Григоровка. В период 21 июля - 6 августа в ночных патрулях вместе «Ворошиловым» действует плавбаза «Белоруссия». 6 августа сторожевой корабль, прикрывая движение мониторов «Флягин» и «Левачёв», провёл свой первый бой с противником, который вышел к надднепрянскому селу Щучинка. С 7 августа корабль находился в Каневе и занимался патрулированием реки Днепр на участке Канев - Черкассы.

16 августа немецкие войска захватили Канев. В этот момент сторожевик находился на стоянке в 20 - 25 км. южнее Канева. Таким образом он вместе с несколькими другими кораблями ПВФ (например: канонерская лодка «Смольный», мониторы «Флягин» и «Ростовцев») оказался отрезанным от штаба и снабженческих баз флотилии в Киеве. Советское командование не включило «Ворошилов» в состав прорывающихся в Киев кораблей по техническим причинам. Поэтому с 17 августа сторожевик находился в районе днепровской затоки-озера Лезерень и принимал участие в обороне города Черкассы. В середине сентября советские войска начали отступление с рубежей реки Днепр. Поэтому по приказу командования 38-й армии экипаж затопил свой сторожевой корабль. 6 октября «Ворошилов» исключён из списков кораблей ВМФ по приказу командующего флотом.

См. также 
 Пинская военная флотилия
 Сторожевой корабль «Большевик»
 Сторожевой корабль «Парижская коммуна»
 Сторожевой корабль «Пушкин»
 Сторожевой корабль «Река»
 Сторожевой корабль «Рулевой»
 Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года

Примечания

Литература 
 В. А. Спичаков «Пинская военная флотилия в документах и воспоминаниях» — Львов: Лига-Пресс, 2009—384 с. — ISBN 978-966-397-118-2
 
 
 

Корабли СССР периода Второй мировой войны